Beverwykella är ett släkte av svampar. Beverwykella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beverwykella